Ушко Артур Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну.
 Ушко Володимир Володимирович — капітан Збройних сил України.